Zanotta – azienda italiana di arredamento, nota per la sua attività nel disegno industriale
 14568 Zanotta – un asteroide
 C/1991 Y1 Zanotta-Brewington – una cometa non periodica
 Mauro Vittorio Zanotta – astronomo italiano

Pagine correlate 

 Zanotti
 Zanotto
 Zanatta